Скоросний — лінійна залізнична станція Куп'янської дирекції Південної залізниці на лінії Куп'янськ-Сортувальний — Святогірськ.

Розташована поблизу села Колісниківка Куп'янського району, Харківської області між зупинними пунктами Глушківка (4 км) та 17 км (7 км).

На станції зупиняються місцеві потяги.

Примітки

Джерела 
 
 

Транспорт Куп'янського району
Залізничні станції Харківської області
Станції Південної залізниці